Cité est un nom commun ou un nom propre qui peut faire référence à plusieurs sujets différents.

Toponymes

Belgique 

 La Cité ardente, surnom donné à la ville belge de Liège ;

France 
 Île de la Cité, île située sur la Seine au centre de Paris ;
 Cité, station du métro de Paris (ligne 4) ;
 l'ancien quartier de la Cité, situé en partie sur l'île.
 La Cité, quartier d'Arles.
 La Cité de Carcassonne, quartier de Carcassonne.
 La Cité, quartier de Limoges.
 La cité Ozanam-Batelière, quartier de Schœlcher.

Ne pas confondre avec Citey, commune de la Haute-Saône.

Suisse 
 Genève-Cité, secteur administratif de la ville de Genève et ancienne commune du canton ;
 Cité, quartier de la ville de Genève.
 Colline de la Cité, quartier de la ville de Lausanne.

Royaume-Uni 
 Cité de Londres (City of London en anglais), quartier de Londres.

Hydronyme 
 La Cité, rivière du département de l'Indre (région Centre-Val de Loire), en France.

Statut municipal

Canada 
 Liste des cités de l'Alberta
 Liste des cités de Colombie-Britannique
 
 
 Liste des municipalités de la Nouvelle-Écosse
 
 
 Liste des municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador

États-Unis 
 
 Liste des municipalités de la Louisiane
 
 Cité (New Jersey)
 Liste des municipalités du Nouveau-Mexique

Royaume-Uni 
 Cité (City), statut de certaines villes britanniques.

Urbanisme 
Cité est aussi employé de nos jours dans l'acception de fait urbain ou de forme urbaine :
 cité, désignée dans l'Antiquité grecque sous le terme de polis et correspondant aujourd'hui dans certains pays à une forme administrative particulière de ville ;
 cité (voie), odonyme, c'est-à-dire un terme servant à désigner une voie publique. Terme parfois utilisé pour la voie qui longe un grand ensemble d'une cité ;
 cité ouvrière, ensemble concerté d’habitat ouvrier, généralement exclusivement destinée aux ouvriers d’une même usine et à leur logie (famille) ;
 cité-jardin, quartier construit selon le concept de l'urbaniste britannique Ebenezer Howard ;
  ;
grand ensemble.

Histoire 
 Cité ou civitas, le territoire d'une tribu ou d'un peuple dans l'Antiquité ; sa ville principale.

Littérature 
 Livre
 La Cité de Dieu (De Civitate Dei contra paganos) est une œuvre en vingt-deux livres d'Augustin d'Hippone.

 Presse
 Cité Libre, revue libérale canadienne
 Cités, revue française de philosophie politique
 Lausanne-Cités, hebdomadaire gratuit suisse

Association 
 Mix-Cité, ancienne association militant pour l'égalité des sexes et des sexualités.

Voir aussi